Vitina ist der Name mehrerer Orte auf der Balkanhalbinsel:
 Vitina in Arkadien, Griechenland, siehe Vytina
 Vitina im Kosovo, siehe Vitia
 Vitina in der Verbandsgemeinde Ljubuški, Bosnien-Herzegowina